Burcardo I da Suábia — nobre medieval alemão e pai de Burcardo II da Suábia
 Burcardo II da Suábia (m. 926) — nobre medieval alemão
 Burcardo I de Halberstadt — bispo alemão do século XI
 Burcardo de Worms — canonista e teólogo alemão do século XI
 Johann Burchard  (m. 1506) — bispo alemão, protonotário apostólico pontifício, mestre de cerimônias e cronista nascido na Alsácia
 Burchard de Volder (m. 1709) — filósofo natural holandês
 Henry Burchard Fine (m. 1928) — matemático norte-americano

Outros 
 Burchard (Nebraska)
 Burchardia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos